Levels (Avicii), een hitsingle van de Zweedse DJ Avicii
 Tobias Levels
 Meervoud van level